Белеет парус одинокий — название фильма по одноимённой повести Валентина Катаева:
 Белеет парус одинокий — художественный фильм, первая экранизация одноимённой повести В. П. Катаева, 1937 год.
 Белеет парус одинокий — одна из частей киноэпопеи Волны Чёрного моря, 1975 год.
Экранизации произведений Валентина Катаева